Македонськи-Брод (община) — адміністративна община в Македонії.
 Македонськи-Брод — місто в Македонії.